Fritz Müller – biologo tedesco
Fritz Müller – glaciologo svizzero
Fritz Müller – militare tedesco 
Fritz Müller – rugbista tedesco